Психо:

 «Психо» — американский чёрно-белый психологический триллер 1960 года, снятый Альфредом Хичкоком.
 «Психо» — рекламный постер Макарио Гомеса Кибуса к фильму Альфреда Хичкока.
 «Психо» — вступительные титры Сола Басса к фильму Альфреда Хичкока.
 «Психо» — американский цветной психологический триллер 1998 года, снятый Гасом ван Сентом, ремейк фильма 1960 года.
 «Психо 2» — американский психологический триллер 1983 года, снятый Ричардом Франклином.
 «Психо 3» — американский психологический триллер 1986 года, снятый Энтони Перкинсом.
 «Психо 4: В начале» — американский психологический триллер 1990 года, снятый Миком Гаррисом.